Ian Wilson (schrijver), Brits schrijver
Ian Wilson (componist), Iers componist
Ian Wilson (gitarist), gitarist van Mandalaband en Sad Café
Ian Wilson (cameraman), Brits cameraman